na Białorusi
 Żuczki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Żuczki – dawny zaścianek. Tereny, na których leżał, znajdują się obecnie w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim
 Żuczki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie czaśnickim
 Żuczki – dawny folwark. Tereny na których leżał znajdują się obecnie w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim

 w Rosji
 Żuczki – wieś w obwodzie moskiewskim, w rejonie siergijewoposadzkim
 Żuczki – wieś w obwodzie smoleńskim, w rejonie syczowskim